Carmen Sandiego steht für:

 Carmen Sandiego (Zeichentrickserie),  US-amerikanische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2019
 Jagd um die Welt – schnappt Carmen Sandiego, Kindersendung aus dem Jahr 1994